Языковский сельсовет:
 Языковский сельсовет — в Благоварском районе Башкирии
 Языковский сельсовет — в Пильнинском районе Нижегородской области
 Языковский сельсовет — в Дмитровском (1929—1935) и Коммунистическом (1935—1954) районах Московской области